Список разливов нефти, произошедших в мире. Объёмы разливов измеряются в тоннах сырой нефти. Одна тонна равна 308 американским галлонам, 7,33 баррелям или 1165 литрам. В данном списке также использован усреднённый коэффициент 0,858 для лёгкой сырой нефти, настоящие значения могут варьировать от 0,816 до 0,893. Кроме того, объём разлившейся нефти трудно измерить точно.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Tanker Incidents at Maritime Connector

Разливы нефти